«Every Day Is a New Day» () — двадцать первый студийный альбом американской певицы Дайаны Росс, выпущенный в 1999 году. Над альбомом работали такие продюсеры как Ариф Мардин, Джен Рубин, Малик Пендлетон и Чаки Букер.

Релиз альбома состоялся в одно время с релизом фильма «Цена успеха», в котором Росс вместе с певицей Брэнди сыграли главные роли, также в фильме звучат некоторые песни с альбома, исполняемые персонажем Росс.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Дайаны Росс
Альбомы Motown Records
Альбомы, спродюсированные Арифом Мардином